Reggae Resistência é o primeiro álbum do cantor de reggae Edson Gomes com a banda Cão de Raça, lançado em 1988.

Lista de faixas

Lado A

Lado B 

Álbuns de Edson Gomes
Álbuns de 1988
Álbuns de reggae
Álbuns em língua portuguesa